Руслан Зубаирович Караев (; род. 23 октября 1949 года, Джамбул, Казахская ССР) — чеченский журналист, главный редактор газеты «Комсомольское племя» — органа Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ, старший редактор Грозненской студии телевидения. С мая 1990 г. — народный депутат ЧИР, депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Сопредседатель депутатской группы «Демократическая инициатива». С 1991 г. — основатель и главный редактор независимой газеты «Импульс». В 2002—2003 годах — министр печати Республики Ингушетия.

Биография 
Родился в городе Джамбуле Казахской ССР 23 октября 1949 года. В 1957 году со своими родными вернулся на родину, закончил среднюю школу, в 1975 году окончил — филологический факультет Дагестанского государственного университета.
Трудовая деятельность началась в редакции республиканской газеты «Комсомолец Дагестана», где стал от литературного сотрудника до заведующего отделом пропаганды (1969—1975 годы). С 1975 года являлся заведующим отделом писем газеты «Ленинский путь», редактор газеты «Комсомольское племя». С 1989 года — независимый журналист, издает газету «Импульс»; в 2002—2003 годах — министр печати Республики Ингушетия, в 1995—1996 — редактор правительственной газеты «Возрождение». До 2012 года — политический обозреватель газеты «Вести республики».

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушетии 9-го созыва.

На Грозненской студии телевидения Р. Караев работал с 1980 по 1990 годы старшим редактором редакции общественно-политических программ. Готовил программы «Импульс» и телемосты. За значительный вклад в развитие журналистики Чечни и Ингушетии отмечен высокими правительственными наградами Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Р. Караев награждён Почётной грамотой Парламента ЧР «За высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей и большой вклад в развитие печатных СМИ ЧР» и нагрудной знак к ней.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Журналисты Чечни
Депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР